Volleyleague OPAP – 43
 Volleyleague OPAP – 44